Ripper CD – to narzędzie służące do zapisu w postaci plików muzycznych całych ścieżek z płyt CD (rippowanie CD). Zwykle programy tego typu obsługują formaty: MP3, APE, WAV, WMA, VQF, OGG Vorbis

Kodeki dźwięku

de:CD-Ripper
en:CD ripper
es:CD ripper
it:CD ripper
nl:Ripper
ru:CD-риппер